Mogilno kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Mogilino (ort), Ruse, Obsjtina Dve mogili,

Polen 

 Mogilno (ort), Lillpolens vojvodskap, Powiat nowosądecki, 
 Mogilno, stad, Kujavien-Pommerns vojvodskap, Powiat mogileński, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar